

Населені пункти та їхні частини
 Осувко — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осувко — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Осувко — частина села Осово в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки